Coals of Fire – film del 1910 diretto da Bert Haldane
 Coals of Fire – film del 1911 diretto da Hobart Bosworth
 Coals of Fire – film del 1914 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
 Coals of Fire – film del 1915 diretto da Tom Ricketts
 Coals of Fire – film del 1918 diretto da Victor Schertzinger